Степновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Родинском районе Алтайского края России. Административный центр — село Степное.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1473 человека, в том числе 701 мужчина и 772 женщины.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит один населённый пункт — село Степное.

Примечания 

Муниципальные образования Родинского района
Сельские поселения Алтайского края